Lone Ranger, personagem criado por George Washington Trendle e equipe e desenvolvido pelo escritor Fran Striker, a partir de 1933.
  Título em português de  Il cavaliere solitario, história do personagem Tex Willer publicada em 2001, escrita por Claudio Nizzi e ilustrada pelo americano Joe Kubert.

Filmes 
 The Lone Rider filme de 1930
 A Volta do Cavaleiro Solitário, seriado de 1938
 Randy Rides Alone filme de 1934
 The Lone Ranger (filme de 1956)
Pale Rider, filme de 1985
 Lone Rider filme de 2008
The Lone Ranger (filme), filme de 2013

Televisão 
 As Aventuras do Zorro, o Cavaleiro Solitário, série de televisão do Lone Ranger (1949 - 1957)
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão